Engstfeld ist der Nachname mehrerer Personen:
 Albert Engstfeld (1876–1956), deutscher Maler
 Axel Engstfeld (* 1953), deutscher Regisseur und Filmproduzent
 Kerstin Jäckel-Engstfeld (* 1973), deutsche Journalistin
 Peter Friedrich Engstfeld (1793–1848), deutscher Organist und Kirchenlieddichter
 Stefan Engstfeld (* 1970), deutscher Politiker 
 Wolfgang Engstfeld (* 1950), deutscher Jazzsaxophonist

Engstfeld ist der Name folgender Orte:
 Engstfeld (Halver), ein Ortsteil der Stadt Halver in Nordrhein-Westfalen